pedra-branquense – abitanti di Pedra Branca (Ceará)
pedra-branquense – abitanti di Pedra Branca (Paraíba)